Мировая серия 1975 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1975 года. Победителем стала команда «Цинциннати Редс», обыгравшая «Бостон Ред Сокс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 11 октября 1975 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #2 
 Дата: 12 октября 1975 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #3 
 Дата: 14 октября 1975 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #4 
 Дата: 15 октября 1975 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #5 
 Дата: 16 октября 1975 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #6 
 Дата: 21 октября 1975 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #7 
 Дата: 22 октября 1975 года
 Стадион: Fenway Park

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1975
 Финальная серия Национальной лиги 1975

Ссылки 
 Мировая серия 1975 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1975 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1975
Спортивные соревнования в Бостоне
Спортивные соревнования в Цинциннати